Welschgraben ist ein Gewässername:

 Welschgraben (Rödersteingraben) oder Weilergraben, rechter Zufluss des Rödersteingrabens oder Rötensteingraben (zum Grünbach (Tauber)) vor Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Welschgraben (Main), rechter Zufluss des Mains im Stadtteil Sindlingen, Frankfurt am Main, Hessen

Siehe auch:
 Welschbach